Мельчор-Окампо () — топоним, распространённый в Мексике, в честь губернатора штата Мичоакан Мельчора Окампо.

 Мельчор-Окампо — муниципалитет в штате Мехико;
 Мельчор-Окампо — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Мельчор-Окампо — муниципалитет в штате Нуэво-Леон;
 Мельчор-Окампо — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Мельчор-Окампо — муниципалитет в штате Сакатекас;
 Мельчор-Окампо — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Мельчор-Окампо — посёлок в штате Синалоа, в муниципалитете Мокорито.